Флаг Новосиби́рской области является официальным символом Новосибирской области Российской Федерации.

Описание 

Флаг Новосибирской области представляет собой прямоугольное полотнище, на котором изображены пять разновеликих полос красного, белого, синего, белого, зелёного цветов (от флагштока (древка) на лицевой и оборотной сторонах, или слева направо, если флаг размещается в развёрнутом виде).

Между красной и зелёной полосами изображены два чёрных соболя, держащих жёлтый каравай с солонкой. Под ними белые и синюю полосы пересекает горизонтальный узкий пояс, чёрный на белых полосах и белый на синей.
 Соотношение ширины полос к длине флага составляет соответственно 5:3:2:3:5
 Отношение ширины флага к длине — 2:3
 Соотношение ширины пояса к ширине флага составляет 1:80

На изначальном эскизе новосибирского художника Григория Кужелева вместо красной полосы предполагалась синяя. Синий цвет должен был символизировать реку Обь, белый — чистоту помыслов, зелёный — природные богатства. Красная полоса была добавлена по настоянию фракции КПРФ в Областном совете.

Символика флага 
Колористика и символическое значение флага взаимосвязаны с гербом области, историческими предпосылками и современным состоянием региональной геральдики. Белый, зелёный, красный и синий — являются основными цветами сибирской и новосибирской геральдики.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, преданности, веры, а также цвет суровой сибирской зимы.

Зелёный цвет — символ надежды, изобилия, возрождения, жизненных сил, олицетворяет щедрую новосибирскую землю, её природное многообразие и красоту.

Красный цвет — символ мужества, отваги, памяти о героизме новосибирцев, защищавших свою Родину.

Синий цвет — символизирует реку Обь и многочисленные озера и реки, занимающие почти треть территории области.

В центре флага размещён герб области, составленный и прорисованный с учётом базовых закономерностей классической геральдики и местных особенностей социального и культурного развития.

См. также 
 Герб Новосибирской области

Примечания